Il gruppo della cervantite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della cervantite 
 Bismutocolumbite
 Bismutotantalite
 Cervantite
 Stibiocolumbite
 Stibiotantalite

Note

Collegamenti esterni 
 

Cervantite